Аёв, Аев — название населённых пунктов в России:

 Аёв — село в Большеуковском районе Омской области.
 Аев — аал в Аскизском районе Хакасии.